Villa Clementine, beschermd pand in Gent
 Villa Clementine, rijksmonument in Purmerend
 Villa Clémentine, koninklijke villa in Tervuren
 Villa Clementine, historisch pand in Wiesbaden